Белоусы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Белоусы — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.

Россия 
 Белоусы — деревня в Опочецком районе Псковской области.